Евге́ний Алёшин:
 Алешин, Евгений Васильевич (1901—1952) — генерал-майор.
 Алёшин, Евгений Иванович (1844—1941) — селекционер-плодовод, профессор Ленинградского института плодоовощного хозяйства.
 Алёшин, Евгений Павлович (1931—2014) — советский учёный-биолог, академик РАСХН и РАН, народный депутат СССР.
 Алёшин, Евгений Юрьевич (род. 1979) — российский пловец, участник Олимпийских игр.